Села:
 Вільховий Ріг — Полтавська область, Полтавський район
 Вільховий Ріг — Харківська область, Красноградський район